Mother (englisch für Mutter) bezeichnet:
 Mother (Spieleserie), eine Videospielreihe
 Mother (1996), einen Film von Albert Brooks
 Mother (2009), einen Film von Bong Joon-ho
 Mother! (2018), einen Film von Darren Aronofsky
 Mother, internationaler Titel von Madre (2017), spanischer Kurzfilm von Rodrigo Sorogoyen (2017)

Mother ist der Titel folgender Lieder:
 Mother (Daniel-Lied), ein Lied des deutschen Pop-Sängers Daniel
 Mother (John-Lennon-Lied), ein Lied von John Lennon
 Mother (Pink-Floyd-Lied), ein Lied von Pink Floyd
 Mother (Danzig-Lied), ein Lied von Danzig, siehe Danzig (Album)

Mother ist der Künstler- bzw. Spitzname für:
 Donald Eugene Chambers (1930–1999), Gründer des Rockerclubs Bandidos
 Moor Mother (* ≈1980), amerikanische Dichterin, Musikerin und Aktivistin
Siehe auch:
 I Am Mother, Spielfilm von Grant Sputore (2019)